Альпе́ров — фамилия. Известные носители:

 Альперов, Дмитрий Сергеевич (1895—1948) — русский советский артист цирка, клоун; сын Сергея Сергеевича Альперова.
 Альперов, Сергей Сергеевич (1859—1923) — русский артист цирка.